Импе́рский гимн Ира́на, или Шаханша́хский гимн Ира́на ( / Sorude Šâhanšâhiye Irân) — один из официальных государственных символов Шаханшахского Государства Иран во главе с династией Пехлеви. Был принят и утверждён в 1933 году, и существовал вплоть до 1979 года, до Исламской революции и свержения монархии в Иране. Автором слов гимна является Мухаммад Хашем Афсар, а автором музыки — Давуд Наджми Мукаддам. Гимн состоял из трёх частей: «Имперский гимн», «Гимн знамени» и «Национальный гимн».

Текст гимна

См. также 
 Гимн Исламской Республики Иран
 О Иран!
 Здоровье Шаха

Ссылки и источники 
 revolvy.com
 nationalanthems.info

Иран
Государственные символы Ирана
Песни на персидском языке